BYR steht als Abkürzung für:

 Berytos Airlines, eine Charter-Fluggesellschaft in der Basis Hazmieh, Libanon, nach dem ICAO-Code
 Læsø flyveplads, Flugplatz in Læsø, Nordjylland, Dänemark, nach dem IATA-Code
 Belarussischer Rubel, die Währung von Belarus bis Juni 2016 nach ISO 4217

Abkürzung